Madden NFL 2001 — спортивная игра, симулятор американского футбола. Является 12 игрой в серии Madden NFL. На обложке изображён бывший раннинбек команды Теннесси Тайтенс Эдди Джордж. Первая в серии игра, которая использует ростеры NFL Europe.

Рецензии и награды 

Версии «Madden NFL 2001» для ПК, PlayStation, PlayStation 2 и Nintendo 64 получили положительные отзывы, в отличие от Game Boy Color.

Примечания 

Игры для Nintendo 64
Игры для Game Boy Color
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для Windows
Компьютерные игры 2000 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные EA Tiburon
Компьютерные игры, изданные EA Sports